Haden steht für:

 Haden (Motorradhersteller), ehemaliger britischer Motorradhersteller

Haden ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Haden (1950–2020), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Ben Haden († 2013), US-amerikanischer Fernsehprediger 
 Charlie Haden (1937–2014), US-amerikanischer Jazz-Kontrabassist, Komponist und Bandleader
 Francis Seymour Haden (1818–1910), britischer Arzt, Künstler und Kunstförderer
 Joe Haden (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Josh Haden (* 1968), US-amerikanischer Rockmusiker
 Petra Haden (* 1971), US-amerikanische Sängerin und Geigerin
 Rachel Haden (* 1971), US-amerikanische Sängerin, Bassgitarristin und Schlagzeugerin
 Sara Haden (1898–1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Sue Haden (* 1946), neuseeländische Mittelstreckenläuferin und Bahnradfahrerin
 Tanya Haden (* 1971), US-amerikanische Cellistin und Sängerin